A Brit Királyi Haditengerészet több hajója kapta a HMS Phaeton nevet a görög mitológiából ismert Héliosz napisten fia, Phaethón után.

 Az első Phaeton egy 1782-ben vízre bocsátott fregatt volt, mely harcolt a napóleoni háborúkban. Ez a hajó okozta 1808-ban a Nagaszaki incidenst.  
 A második Phaeton egy 1883-ban vízre bocsátott védett cirkáló volt.
 A harmadik Phaeton egy 1914-ben vízre bocsátott Arethusa osztályú könnyűcirkáló volt, mely részt vett az első világháborúban is.
 A negyedik Phaeton egy 1934-ben vízre bocsátott Leander osztályú könnyűcirkáló volt, melyet az Ausztrál Királyi Haditengerészet megvásárolt, majd átkeresztelte HMAS Sydney-vé. A Kormoran segédcirkáló süllyesztette el, a második világháborúban.